Henrik I kan syfta på:

Henrik I av Sachsen (876–936), kung av Tyskland
Henrik I av Bayern (920–955), hertig
Henrik I av Frankrike (1008–1060), kung
Henrik I av England (ca 1068–1135), kung
Henrik I av Champagne (1127-1181), regerande greve
Henrik I av Schlesien (ca 1165–1238), storhertig av Polen
Henrik I av Kastilien (1204–1217), kung
Henrik I av Anhalt (1212–1252), furste av Anhalt
Henrik I av Cypern (1217–1253), kung
Henrik I av Mecklenburg (ca 1230–1302), furste
Henrik I av Navarra (1244–1274), kung
Henrik I av Brandenburg (1256–1318), markgreve
Henrik I av Holstein (1258–1304), greve
Henrik I av Werle (död 1291), furste
Henrik I av Braunschweig-Wolfenbüttel (1463–1514), furste
Henrik I av Portugal (1512–1580), kung
Henrik I av Guise (1550–1588), hertig

Henrik 01